Stellära svarta hål är ett svart hål som bildats genom gravitationskollapsen av en stjärna. De har massor som sträcker sig från ungefär 5 till flera tiotals solmassor. Processen observeras som en hypernova eller en gammablixt.

Se även 
 Svarta hål
 Supermassiva svarta hål

Referenser 

Astronomi
Galaxer
Svarta hål